Сергей Николаевич Журавлёв (род. 24 апреля 1959, Брянка, СССР) — советский футболист, выступал на позиции защитника. Мастер спорта СССР международного класса. Чемпион Европы по футболу среди молодёжи (1980), чемпион СССР (1980), обладатель Кубка СССР (1982). После окончания карьеры начал работу детского тренера.

Биография 
Сергей Журавлёв родился в городке Брянка на Луганщине. Воспитанник ДЮСШ «Заря», первый тренер — Б. В. Фомичев. В 1978 году дебютировал в составе ворошиловградского клуба в высшей лиге чемпионата СССР. В дебютном сезоне игра защитника привлекла внимание тренерского штаба киевского «Динамо» и следующий год он начал уже в составе одного из сильнейших клубов СССР. В составе киевлян Журавлёв течение 5 лет завоевал Кубок страны и медали чемпионата любого сорта — от «бронзы» до «золота», считался одним из самых перспективных защитников советского футбола, однако из-за систематических нарушений режима был отчислен из команды. В одном из клубов в дальнейшем больше, чем на сезон, он не задерживался, однако успел занести в свой актив финал Кубка СССР 1984/85 года в составе донецкого «Шахтёра».

Однако наибольший успех Журавлёва связан не с клубными выступлениями, а с играми за молодёжную сборную СССР, в то время фактически считавшуюся ближайшим резервом национальной команды. В 1980 году «молодёжка» СССР победила по итогам двух матчей сверстников из ГДР и стала чемпионом Европы. Сергей Журавлёв был одним из основных игроков той команды, выступая бок о бок с такими известными в будущем игроками, как Анатолий Демьяненко, Сергей Балтача, Валерий Газзаев, Андрей Баль и другими.

В течение 1998—1999 годов Журавлёв работал детским тренером и вторым тренером клуба «Аль-Кадисия» из Саудовской Аравии. С 2004 года работает в ДЮФШ киевского «Динамо» над подготовкой резерва для команды. Среди его воспитанников можно выделить Темур Парцвания, Дмитрия Хлёбаса, и других игроков.

Достижения 
 Чемпион Европы среди молодёжи (1): 1980
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юношей (1): 1977
 Чемпион СССР (2): 1980, 1981
 Серебряный призёр чемпионата СССР (1): 1982
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1): 1979
 Обладатель Кубка СССР (1): 1982
 Финалист Кубка СССР (1): 1984/85
 Бронзовый призёр Спартакиады народов СССР 1979 года
 Победитель всесоюзного турнира «Дружба» 1974 года
 Обладатель Кубка УССР «Юность» 1975 года
 Победитель международного турнира «Юность» 1977 года
 Победитель всесоюзного турнира «Переправа» 1978 года в составе сборной УССР
 Награждён высшей наградой Федерации футбола г. Киева орденом «За заслуги» (2011 год)
 Сборная СССР: юношеская — 4, молодёжная — 3, олимпийская — 1
 Европейские кубки: «Динамо» (Киев) Кубок Европейских Чемпионов 1981/82 — 4, 1982/83 — 1, Кубок УЕФА 1979/80 — 6, 1980/81 — 2

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль
 
 

Футболисты СССР
Мастера спорта СССР международного класса
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК «Динамо» Киев
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Металлист»
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки ФК «Днепр» Черкассы